Алексей Карев:
 Карев, Алексей Еремеевич (1879—1942) — русский и советский художник, график, живописец и педагог.
 Карев, Алексей Тимофеевич (1911—?) — советский конструктор самолётов, лауреат Сталинской премии, профсоюзный деятель.